Зикеев — фамилия; имеет женскую форму Зикеева.

 Зикеев, Виктор Сергеевич (1921—1987) — генерал-майор Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Зикеев, Игорь Николаевич (1925—2017) — полный кавалер ордена Славы.
 Зикеев, Стефан Иванович (1892—1966) — начальник отдела железнодорожных и водных перевозок НКВД СССР, подполковник.
 См. также 
 Зикеево — название ряда населённых пунктов в Российской Федерации.